Lightman ist der Name von

 Alan Lightman (* 1948), US-amerikanischer Astrophysiker
 Bernard Lightman (* 1950), Wissenschaftshistoriker
 Shaun Lightman (* 1943), britischer Geher